Die Liste von Konflikten in Afrika enthält eine Übersicht über Kriege und Aufstände in Afrika.

Liste 
Die sortierbare Tabelle ist nach den Namen der heutigen, souveränen Staaten Afrikas und nach Datum des Konflikts geordnet, zwischenstaatliche Kriege tauchen unter den Namen beider beteiligter Länder auf. Wenn der Konflikt vor der Entstehung des heutigen Staates stattfand, ist die Bezeichnung des Vorläuferstaates/der europäischen Kolonialmacht unter „Anmerkungen“ angegeben.

Siehe auch 
 Liste der Aufstände in den deutschen Kolonien und Schutzgebieten, dort die Abschnitte zu Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika und Kamerun.
 Liste der Territorialstreitigkeiten#Afrika

!Liste
Afrika
Konflikte Afrika